Furá - prato da culinária candomblé
SEAT Fura - modelo de automóvel
Ou ainda:
Fura Fura - álbum de José Afonso

Veja também
Furo

Desambiguação